Landwirtschaftliche Sozialversicherung steht für folgende Zweige der deutschen Sozialversicherung bzw. für deren Träger:
 bis 31. Dezember 2012: Landwirtschaftliche Sozialversicherung (1885)
 seit 1. Januar 2013: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau